Cette liste des villes par nombre annuel de visiteurs étrangers classe, par nombre d'arrivées recensées par voies terrestres, maritimes ou aériennes, les villes du monde en fonction du nombre de ressortissants étrangers qui les visitent annuellement pour des raisons touristiques ou commerciales.

Les chiffres indiqués proviennent de Euromonitor. Euromonitor comptabilise comme visiteurs les étrangers effectuant un séjour d'au moins  et n'excédant pas douze mois, séjournant dans des hébergements payants ou non et collectifs ou privés. Chaque arrivée est comptée individuellement, inclut les visiteurs qui séjournent plus d'une fois la même année et ceux qui visitent plusieurs villes au cours du même voyage. La colonne de la croissance compare les arrivées internationales avec celles de l'année précédente.

Article connexe 
 Villes européennes classées par le nombre de touristes

Notes et références

Liens externes 

Classement
Destination touristique